118-й пехотный Шуйский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство: 19 февраля 1711 года.

Полковой праздник: 30 августа.

История 

Сформирован 19 февраля 1711 года Выборгского гарнизона Карпова полк. Впоследствии переименован в Воронежский пехотный. 28 января 1833 года батальоны полка присоединены к Полтавскому пехотному полку. 6 апреля 1863 года из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов сформирован Полтавский резервный пехотный полк. 13 августа 1863 года переименован в Шуйский пехотный полк. 25 марта 1864 года присвоен номер 118. В 1879 году приведён в состав четырёх батальонов. В 1884 году полу присвоено старшинство Карпова полка.

Участие в боевых действиях 

 1877—1878 — Русско-турецкая война. 18 июля 1877 года участвовал во втором штурме Плевны в составе южной колонны.
 1914—1918 — Первая мировая война. Вступил в войну составе 1-й бригады 30-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса 1-й армии Северо-Западного фронта.

Знаки отличия полка 
 Полковое знамя Георгиевское с надписью: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах». С Александровской юбилейной лентой. Пожалованы батальонам в бытность их в Полтавском полку.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». Пожалованы 17.04.1878 г.

Командиры 

 ранее 03.06.1864 — после 08.02 1869 — полковник Гассельберг, Фридрих Андреевич
 на 05.02.1870 — полковник Энгельгардт, Евгений Яковлевич
 ранее 07.01.1871 — после 01.12.1875 — полковник Сивиер, Томаш Ричардович
 ранее 01.05.1877 — 18.07.1877 — полковник барон Каульбарс, Фридрих Карлович (формально в должности числился до 2.09.1877, когда был исключен из списков как погибший в бою).
 03.08.1877 — ? — полковник Лыщинский, Виктор Станиславович
 ранее 01.05.1878 — после 01.03.1882 — полковник Хоменко, Митрофан Фёдорович
 20.01.1883 — 05.07.1888 — полковник Зайцев, Алексей Александрович
 17.07.1888 — после 01.05.1890 — полковник Кнорринг, Юган-Фердинанд Густавович

 10.09.1894 — 02.09.1899 — полковник Рейман, Иван Иванович
 29.10.1899 — после 08.08.1904 — полковник Рихард, Константин Онуфриевич
 10.12.1904 — 16.03.1910 — полковник Российский, Михаил Александрович
 24.03.1910 — 26.04.1913 — полковник Марков, Александр Дмитриевич
 11.09.1913 — 03.04.1915 — полковник (с 03.1915 генерал-майор) Стасюк, Николай Степанович
 13.04.1915 — 26.03.1917 — полковник Трунов, Сергей Васильевич
 26.03.1917 — 20.09.1917 — полковник Патрикеев, Владимир Николаевич
 20.09.1917 — ? — полковник Ясновский, Леонид Николаевич

Полковая форма 

Клапаны на воротниках светло-синие. Цвет плечевых погон 30-й дивизии синий.

Галерея памятников в Болгарии

Источники и литература 
 
 Описание действий 118-го пех. Шуйского полка в сражении 19 августа 1877 г. // Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 35. СПб., 1902. С. 317—318.
 Описание действий 118-го пех. Шуйского полка в сражении 30 августа 1877 г. под Плевной // Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 41. СПб., 1903. С. 120—121.
 Сведения о числе чинов 118-го пех. Шуйского полка, выбывших из строя в сражении 30 и 31 августа 1877 г. под Плевной // Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 41. СПб., 1903. С. 158.
 Список офицерам 118-го пех. Шуйского полка, раненым в сражении 30 и 31 августа 1877 г. под Плевной // Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 41. СПб., 1903. С. 158—159.

Ссылки 
 http://www.regiment.ru/reg/II/B/118/1.htm
 Полковой знак

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году